Velika nagrada Kitajske 2014 je četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 20. aprila 2014 na dirkališču Shanghai International Circuit v Šanghaju. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretji pa je bil Fernando Alonso, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:55,516
| 1:54,029
| 1:53,860
| 1
|-
! 2
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:56,641
| 1:55,302
| 1:54,455
| 2
|-
! 3
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:55,926
| 1:54,499
| 1:54,960
| 3
|-
! 4
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:56,058
| 1:55,294
| 1:55,143
| 4
|-
! 5
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:56,961
| 1:55,765
| 1:55,637
| 5
|-
! 6
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:56,850
| 1:56,757
| 1:56,147
| 6
|-
! 7
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:56,501
| 1:56,253
| 1:56,282
| 7
|-
! 8
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:55,913
| 1:56,847
| 1:56,366
| 8
|-
! 9
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 1:57,477
| 1:56,584
| 1:56,773
| 9
|-
! 10
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:58,411
| 1:56,407
| 1:57,079
| 10
|-
! 11
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:58,279
| 1:56,860
|
| 11
|-
! 12
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:57,783
| 1:56,963
|
| 12
|-
! 13
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 1:57,261
| 1:57,289
|
| 13
|-
! 14
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 1:58,138
| 1:57,393
|
| 14
|-
! 15
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 1:57,369
| 1:57,675
|
| 15
|-
! 16
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 1:58,362
| 1:58,264
|
| 16
|-
! 17
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:58,988
| 
|
| 17
|-
! 18
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 1:59,260
|
|
| 18
|-
! 19
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 1:59,326
|
|
| 19
|-
! 20
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 2:00,646
|
|
| 20
|-
! 21
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 2:00,865
|
|
| 21
|-
! 22
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| brez časa
|
|
| 22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 54
| 1:33:28,338
| 1
| 25
|-
! 2
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 54
| +18,686
| 4
| 18
|-
! 3
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 54
| +25,765
| 5
| 15
|-
! 4
| align="center" |  3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 54
| +26,978
| 2
| 12
|-
! 5
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 54
| +51,012
| 3
| 10
|-
! 6
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 54
| +57,581
| 8
| 8
|-
! 7
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 54
| +58,145
| 7
| 6
|-
! 8
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 54
| +1:23,990
| 11
| 4
|-
! 9
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 54
| +1:26,489
| 16
| 2
|-
! 10
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 53
| +1 krog
| 13
| 1
|-
! 11
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 53
| +1 krog
| 12
|
|-
! 12
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 53
| +1 krog
| 9
|
|-
! 13
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 53
| +1 krog
| 15
|
|-
! 14
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 53
| +1 krog
| 22
|
|-
! 15
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 53
| +1 krog
| 6
| 
|-
! 16
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 53
| +1 krog
| 17
|
|-
! 17
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 53
| +1 krog
| 19
|
|-
! 18
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 53
| +1 krog
| 18
|
|-
! 19
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 52
| +2 kroga
| 21
|
|-
! 20
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 52
| +2 kroga
| 20
|
|-
! Ods
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 28
| Menjalnik
| 10
|
|-
! Ods
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 5
| Motor
| 14
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2014
2014